Гресько — прізвище.

Відомі носії 
 Гресько Андрій Сергійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Гресько Микола Павлович (*1959) — український кінооператор.
 Гресько Мирослава Михайлівна (1922 — ?) — референт УЧХ Комарнівського районного проводу ОУН, лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 1 класу.
 Гресько Юрій Петрович (*1969) — колишній перший заступник Голови Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант.

Примітки